Casa de Campo může znamenat:
 Casa de Campo – čtvrť v Madridu
 Casa de Campo (stanice metra) – stanice metra v Madridu
 Casa de Campo (Dominikánská republika) – tropický přímořský resort ve městě La Romana na jihovýchodním pobřeží Dominikánské republiky